Ония:
 Ония (иногда Онья) — муниципалитет Испании, входящий в провинцию Бургос в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Ония, Дэвид Фарамола (1985—2015) — нигерийский футболист, выступавший в позиции защитника.